Митридатская лестница — два объекта культурного наследия федерального значения в Керчи:

 Большая Митридатская лестница
 Малая Митридатская лестница